Het voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona (Duits: Hamburger-Altonaer Fußballmeisterschaft) was een regionale voetbalcompetitie uit de Noord-Duitse steden Hamburg en Altona. Tot 1938 was Altona een zelfstandige grootstad en werd toen deel van Hamburg.

Van 1896 tot 1907 werd het kampioenschap georganiseerd door Voetbalbond van Hamburg-Altona, daarna werd dit overgenomen door de Noord-Duitse voetbalbond. Na de Eerste Wereldoorlog verdween de competitie. Nadat de bond twee jaar een grotere competitie organiseerde werd vanaf 1921 een competitie gespeeld, die Groot-Hamburg omvatte.

Erelijst
 1896 SC Germania 1887
 1897 SC Germania 1887
 1898 Altonaer FC von 1893
 1899 Altonaer FC von 1893
 1900 Altonaer FC von 1893
 1901 SC Germania 1887
 1902 SC Germania 1887
 1903 Altonaer FC von 1893
 1904 SC Germania 1887
 1905 SC Germania 1887
 1906 FC Victoria Hamburg
 1907 FC Victoria Hamburg
 1908 FC Victoria Hamburg
 1909 FC Victoria Hamburg
 1910 Altonaer FC von 1893
 1911 Altonaer FC von 1893
 1912 Altonaer FC von 1893
 1913 FC Victoria Hamburg
 1914 Hamburger FC 1888 (*)
 1915 Eimsbütteler TV
 1916 St. Georger FC
 1917 Altonaer FC von 1893
 1918 KVgg St. Georger/SC Sperber
 1919 KVgg Victoria/HFC 1888
 1920 SC Victoria Hamburg
(*) in 1914 was de competitie de tweede klasse omdat er één hoogste klasse werd ingevoerd door de Noord-Duitse voetbalbond.

Seizoenen eerste klasse
Seizoen 1913/14 is ook in de tabel opgenomen hoewel dat op dat moment de tweede klasse was.